Anil Kumar (ur. 1971) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1979) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1985) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1988) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar Bhariya  (ur. 1988) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (aktor) – amerykański aktor
 Anil Kumar (dyskobol) – indyjski dyskobol
 Anil Kumar (biegacz) – fidżyjski lekkoatleta